Trudna (Pristina) au Kosovo
 Trudna (Lipka) en Pologne